Las Colmenas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Colmenas, Chiapas, Salto de Agua, 
 Las Colmenas, Hidalgo, Tulancingo de Bravo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar